As Confederação Asiática de Futebol (AFC) recebeu da FIFA 3,5 vagas para a Copa do Mundo FIFA de 1998, à serem disputadas por 36 seleções, que competiram por 3 vagas diretas para a Copa do Mundo e um lugar na repescagem contra uma seleção da OFC. A Arábia Saudita, Coréia do Sul e a Japão asseguraram automaticamente seu lugar na Copa, o Irã se classificou pela repescagem.

 Na Primeira fase, as 36 seleções foram divididas em 10 grupos de 3 ou 4 times cada no sistema de turno e returno, exceto no Grupo 10, onde foi utilizado o sistema de turno único. Os vencedores de cada grupo avançaram à fase seguinte.

 Na Fase Final, As 10 seleções restantes foram divididas em 2 grupos de 5 times cada jogando em turno e returno, contra os adversários do seu grupo. O campeão de cada grupo se classificou automaticamente ao Mundial. Os vices-campeões de cada grupo, se enfrentaram para decidir quem jogaria a repescagem contra o campeão da Oceania.

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2 

OBS: Quirguistão e Síria se enfrentram apenas uma vez, por que independente do resultado do segundo jogo, ambas as seleções estavam eliminadas.

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Fase Final

Grupo A

Grupo B

Repescagem 

Com base nesses resultados, o Japão se classificou automaticamente ao Mundial e o Irã disputará a repescagem contra um representante da Oceania.

Asia
1998